Outis est un terme pouvant désigner:

 pseudonyme fréquemment utilisé par divers auteurs
Outis, avant-dernier opéra du compositeur italien Luciano Berio
Kaniel Outis, épisode de la série télévisée Prison Break
, espèce de papillons des hespéridés
 (1849-1924), homme politique américain dans le New Jersey

Voir aussi